2017 Red Bull Air Race World Series — это двенадцатая серия чемпионата мира по спортивному гонку Red Bull Air Race.

Самолёты и пилоты

Master Class

 Изменения пилота
 Бывший чемпион [Найджел Лэмб] ушёл из спорта после финального раунда сезона 2016 года.
 2015 год. Чемпион класса Challenger Мика Бражо дебютировал в Мастер-классе.

Challenger Class
 Все пилоты Cupenger Cup использовали Extra 330LX.

Ракетный календарь и результаты 
16 декабря 2016 года было объявлено, что 10—15 февраля состоится первый тур в Персидском заливе Абу-Даби.

Статистика турнира

Master Class

Challenger Class

Рекомендации

Ссылки

 

Авиационный спорт